Allegro má mnoho významů:

v hudbě

 Allegro je jedna z přezdívek belgického trancového dua Svenson & Gielen
 Allegro označuje tempo
 Allegro je album Michala Davida z roku 1989
 Allegro je jiné označení pro album Moments in Love z roku 1999 belgické trencové skupiny Svenson & Gielen

příjmení osob
 Yves Allegro – švýcarský tenista

jiné
 Allegro je programátorská knihovna
 John Marco Allegro byl první kdo četl Měděný svitek od Mrtvého moře
 Allegro je restaurace pražského hotelu Four Seasons, která byla jako první v ČR oceněna kulinářskou medailí kvality – Michelinovou hvězdičkou
 Allegro je rychlovlak, spojující finské Helsinky a ruský Petrohrad
 Allegro – radiopřijímač firmy Elektrit vyráběný v letech 1938–1939 ve Vilniusu
 Allegro – aukční a prodejní portál na internetové aukce v Polsku, obdoba Aukra

Externí odkazy